Sirry Alang, chercheuse camerouno-américaine spécialiste des services de santé.

 Alang, ville côtière d'Inde.